Владимир Разумовский: Разумовский, Владимир Михайлович (род. 1939) — вице-президент Русского географического общества, главный редактор журнала «Известия Русского географического общества».
 Разумовский, Владимир Николаевич (род. 1972) — украинский растениевод.